Adrianna Lamalle (née en 1982), athlète française, spécialiste de la course de haies ;
Désiré Lamalle (1915-1996), homme politique belge ;
Jacques Lamalle, journaliste français.

Toponymie 
 Lamalle est un hameau de la commune belge de Wanze.